Lill-Rödtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Rödtjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lill-Rödtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Lill-Rödtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Rödtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn